Hamdallaye bezeichnet: 

 die Ruinenstätte der ehemaligen Hauptstadt des Massina-Reichs in Mali, siehe Hamdallaye (Mali)
 eine Landgemeinde in Niger, siehe Hamdallaye (Niger)
 Hamdallaye Moussa Molo, Dorf im Süden Senegals